Diogo Andrada de Paiva – letterato portoghese
Diogo Andrada de Paiva – teologo portoghese